Banta peut être :

 un des personnages de la série Goldorak
 le nom d'une boisson indienne utilisant le système de la bouteille Codd
 une langue du Cameroun